Multidimensional Expressions - een querytaal voor OLAP-databases
 .MDX - een bestandsformaat voor 3D-modellen van Blizzard Entertainment
 Miami-Dade Expressway Authority - een Amerikaanse tolwegorganisatie
 Acura MDX - een personenauto van Honda
 X68000's MDX - een bestandsformaat bestemd om afgespeeld te worden met een X68000 FM-synthesizer
 Mountain Dew MDX - een energiedrank van Mountain Dew
 Managed DirectX - een API voor DirectX in .NET
MDX-muizen - een muizenras met een erfelijke spierziekte door mutatie van het X-chromosoom, gebruikt als model voor de ziekte van Duchenne
 1510 - een jaartal in Romeinse cijfers